Aragóniai Anna (1451–1477) navarrai trónörökös és trónkövetelő, Medinaceli grófnéja, IV. Károly navarrai király természetes lányaként II. János aragóniai és navarrai király unokája
Aragóniai Anna (?–?), Luna hercegnője, Naval úrnője, II. János aragóniai és navarrai király dédunokája természetes ágon
Aragóniai Anna (?–?), Medina Sidonia hercegnéje, Alfonz zaragozai érsek és aragóniai régens természetes lányaként II. Ferdinánd aragóniai és navarrai király unokája
Aragóniai Anna (1547–?), Luna hercegnője, Ebol algrófnéja, II. János aragóniai és navarrai király ükunokája természetes ágon
Aragóniai Anna (?–1637), Sabuioneta hercegnéje, I. Alfonz sogorbi herceg lányaként I. Ferdinánd aragóniai ükunokája természetes ágon